

Cinema 
 Felicità rubata (Fall) – film del 1997 diretto  da Eric Schaeffer
 Fall – film del 2022 diretto da Scott Mann

Musica 
 Fall – singolo di Dotan del 2014
 Fall – singolo di Eminem del 2018

Persone 
 Abdel Fall (1991) – cestista senegalese naturalizzato italiano
 Aïda Fall (1986) – cestista senegalese
 Bamba Fall (1986) – cestista senegalese
 Benjamin Fall (1989) – rugbista a 15 francese
 Cheikh Ahmadou "Bamba" Fall (1986) – cestista senegalese
 Cheikh Amadou "Daguit" Fall (1946-2008) – cestista senegalese
 David Fall (1902-1964) – tuffatore statunitense
 Dieylani Fall (1989) – calciatore senegalese
 Fama Fall (1974) – cestista senegalese
 Kader Fall (1975) – cestista senegalese
 Malick Fall (1985) – nuotatore senegalese
 Matar Fall (1982) – calciatore francese di origine senegalese
 Moustapha Fall (1992) – cestista francese
 Mbarika Fall (1970) – cestista senegalese
 Tacko Fall (1995) – cestista senegalese
 Yacoub Fall (1980) – calciatore mauritano 
 Youssoupha Fall (1995) – cestista senegalese con cittadinanza francese